Quebra-nozes, utensílio doméstico usado para abrir nozes.
 O Quebra-Nozes, o balé de Pyotr Ilyich Tchaikovsky, baseado na obra de Ernst Theodor Amadeus Wilhelm Hoffmann.
 O Quebra-Nozes (filme), filme brasileiro dirigido por Alcino Diniz. 
 Síndrome do quebra-nozes, síndrome que surge através de uma compressão da veia renal esquerda entre a artéria mesentéria superior e a aorta abdominal.

Desambiguação